Maybach HL 295 — бензиновый танковый двигатель конца 40-х-начала 50-х гг.
 
В 1943 году были начаты несколько проектов более мощной силовой установки для потяжелевшей немецкой техники. Один из них разрабатывала компания Maybach.

Модификации времен Второй Мировой.(Германия):

Послевоенные модификации.(Франция)

                 

К марту 1945 планировалась установка моторов на танки PzKpfw. Vl Ausf.B «Tiger ll» и Panther ll. С концом войны, уже летом 45-го, французы вывезли к себе двигатели, испытательную лабораторию и специалистов в качестве трофеев.

На территории Франции до 1951 года не прекращались попытки приспособить и модифицировать эти двигатели для танка AMX 50, AMX CDC и САУ Foch, но со стремительным развитием танкостроения в послевоенные годы, техника морально устарела, и эти проекты закрыли. В дальнейшем наработки были использованы в других проектах.

Maybach
Танковые двигатели